Cricklade Town FC (celým názvem: Cricklade Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Cricklade v nemetropolitním hrabství Wiltshire. Založen byl v roce 1897. Od sezóny 2016/17 hraje ve Wiltshire Football League (11. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou zelená a černá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Cricklade Leisure Centre.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1897 – Cricklade Town FC (Cricklade Town Football Club)
 2013 – zánik
 2016 – obnovena činnost pod názvem Cricklade Town FC (Cricklade Town Football Club)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 2005–2013: Hellenic Football League (Division One West)
 2016– : Wiltshire Football League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1897
Wiltshire